Бра́йан Мур (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу. Как тренер наиболее известен своей работой с командой скипа Рэнди Фёрби, многократными чемпионами мира и Канады.

Результаты как тренера 
национальных сборных:

клубных команд:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды "четвёрка Фёрби" (Ferbey 4)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады